Fettmarkt bezeichnet:

 allgemein den wirtschaftlichen Markt für Produkte wie Butter, Margarine, Schmalz, Speisefette und Speiseöle
 historisch einen Markt(platz), auf dem Öle, Butter, Speck und andere fette Erzeugnisse gehandelt wurden
 historisch regionale Viehmärkte, auf denen fett gefütterte Nutztiere gehandelt wurden

Fettmarkt ist der Name folgender Volksfeste:
 Fettmarkt (Dinklage) in Dinklage, Niedersachsen
 Fettmarkt (Metelen) in Metelen, Nordrhein-Westfalen
 Fettmarkt (Warendorf) in Warendorf, Nordrhein-Westfalen